Креспе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 19 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 74 осіб у працездатному віці (15-64 років) 56 були активні, 18 — неактивні (показник активності 75,7%, у 1999 році було 78,4%). З 56 активних працювали 53 особи (31 чоловік та 22 жінки), безробітних було 3 (1 чоловік та 2 жінки). Серед 18 неактивних 5 осіб було учнями чи студентами, 7 — пенсіонерами, 6 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Креспен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн